A União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas - UMES (Belém, Pará), foi fundada em 5 de Junho de 1982. Ela representa os estudantes do ensino médio da capital paraense. A UMES esteve engajada na luta histórica pela meia-passagem nos ônibus, na campanha do fora Collor e da meia-entrada. Alguns dos líderes estudantís formados pela UMES ganharam destaque e se transformaram em lideranças nacionais, como é o caso da ex-presidente Leila Márcia, que se tornou presidente da UBES - União Brasileira de Estudantes secundaristas, assim como também Mauro Panzera. Outras grandes líderanças que fizeram história na UMES foram Josué Salles, Sílvio Eduardo Santos, Paulo Fonteles Jr, Jairo Costa, Rita de Cássia, Ana Célia, Marcelo Cristian (Pezão) e Cleiton Costa.

Atualmente a UMES de Belém está sendo alvo de estudo por universidades do Pará e sua história será contada no livro ""Radical Furioso" a história do movimento estudantil em Belém nos anos 1980/90".

Educação em Belém (Pará)